Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 24 і 25 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 24 липня о 10:18.

Півфінали
Півфінали розпочались 24 липня о 18:42.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 25 липня о 17:32.

Примітки 

200 метрів вільним стилем (чоловіки)